Csehország
 Koryta, település az Észak-plzeňi járásban
 Koryta, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Koryta, Bezděkov településrésze a Klatovyi járásban
 Koryta, Kostelec nad Orlicí településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban